Piotr Bukartyk (ur. 1964) – polski autor i kompozytor piosenek, artysta kabaretowy, konferansjer. 
 Roman Bukartyk (1937–2020) – polski samorządowiec, działacz partyjny i urzędnik okresu Polski Ludowej, działacz sportowy i społeczny.